

Patronyme 
 Ten Bosch ou ten Bosch, nom de famille néerlandais

Toponyme 
 quartier Tenbosh où se trouve
 le Parc Tenbosch.